John Ellis (1829–1912) – brytyjski polityk konserwatywny
 John Ellis (1841–1910) – brytyjski polityk liberalny
 John Ellis (1930–2019) – brytyjski polityk labourzystowski
 John Ellis (ur. 1952) – brytyjski muzyk i kompozytor
 John Ellis – muzyk Judas Priest
 John Ellis (ur. 1946) – brytyjski fizyk
 John Ellis (1710–1776) – brytyjski przyrodnik
 John Ellis – filmowiec, specjalista od efektów specjalnych